

Населені пункти та їхні частини
 Льґота — село в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Льґота — село в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Льґота — село в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Льґота — частина села Фальнюв у гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства

Примітки